Konradów (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Ostrowski, woiwodschap Groot-Polen
 Konradów (Łódź), een plaats in het Poolse district Radomszczański, woiwodschap Łódź
 Konradów (Lublin), een plaats in het Poolse district Kraśnicki, woiwodschap Lublin
 Konradów (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Kłodzki, woiwodschap Neder-Silezië
 Konradów (Opole), een plaats in het Poolse district Nyski, woiwodschap Opole
 Konradów (Silezië), een plaats in het Poolse district Częstochowski, woiwodschap Silezië